Etic foi uma banda de Jazz de Glasgow

Integrantes 
 Nick McCarthy- Vocal e Guitarra
 Harrison Blowsed - Voz
 Timmy "Poison" - Baixo
 Charles Ionakos - Bateria
 Katie Wudson - Saxofone
 Thomas Blowsed - Teclado

Discografia 

Álbuns

 Etic Say Hello To The Lovers
 Jazzing The Glasgow

EP

 Mens
 Is Everbody Here?

Singles

 Is Everbody Here?
 Your Darts
 Shy
 Lions To You
 Roussine

Bandas da Escócia
Bandas de jazz